2 miejscowości w Polsce: 
 Słowików – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Przytyk 
 Słowików – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Rudniki